Elzbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Elzbach (Mosel) – vattendrag, Rheinland-Pfalz, 
 Elz (Neckar) – vattendrag, Baden-Württemberg,